Masksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Masksjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (15,1 ha)
Masksjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun,  (54,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn